Сент-Сегре
 Еміліо Джино Сегре
 Сегре
 Сегре (річка)